Chinon může znamenat:
 Chinon – obec ve Francii v departementu Indre-et-Loire
 Chinon (hrad) – hrad v obci Chinon, původně anjouovský hrad v Touraine
 Jaderná elektrárna Chinon – elektrárna v obci Chinon
 Arrondissement Château-Chinon (Ville) – arrondissement v departementu Nièvre
 Kanton Château-Chinon (Ville) – kanton v departementu Nièvre
 chinony – v organické chemii oxosloučeniny odvozené od aromatických uhlovodíků